De rodelwedstrijd voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 8 en 9 februari 2014 op de bobslee, rodel en skeletonbaan Sanki in Rzjanaja Poljana. Regerend olympisch kampioen Felix Loch uit Duitsland prolongeerde zijn titel.

Tijdschema

Uitslag 

Mannen